Wales Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Wales Lake (Ontario), im Kenora District
 Wales Lake (Saskatchewan), in der Division No. 18

in den Vereinigten Staaten:
 Wales Lake (Kalifornien), im Tulare County
 Wales Lake (Missouri), im Buchanan County

Siehe auch:
 Lake Wales, Stadt im US-Bundesstaat Florida